Золотов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Золотов, Андрей Андреевич (род. 1937) — российский искусствовед, художественный критик, сценарист, обозреватель.
 Золотов, Аркадий Иванович (более известен под фамилией Арис; 1901—1942) — чувашский прозаик, критик и переводчик.
 Золотов, Василий Андреевич (1804—1882) — русский педагог, автор и составитель книг для народного чтения.
 Золотов, Виктор Васильевич (род. 1954) — генерал армии, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации.
 Золотов, Виталий Арсентьевич (1934—2021) — советский и чувашский прозаик и краевед, общественный деятель.
 Золотов, Гаврил Никифорович (1913—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Золотов, Иван (более известен как Иосиф Золотой; ок. 1720—1774) — архиепископ Вологодский и Белозерский.
 Иоанн (Золотов) (в миру Илия; ум. 1870) — архимандрит Мошногорского Вознесенского монастыря РПЦ.
 Золотов, Леонид Сергеевич (1941—2019) — советский военачальник, генерал-полковник. Начальник Военной академии имени М. В. Фрунзе.
 Золотов, Матвей Григорьевич (1914—1993) — советский строитель, каменщик.
 
 Золотов, Павел Юрьевич (род. 1962) — российский художник, живописец и график, издатель.
 Золотов, Пётр Александрович (1924—2013) — врач-гигиенист, профессор.
 Золотов, Семён Митрофанович (1916—?) — советский военный политработник, генерал-лейтенант.
 Золотов, Сергей Владимирович (род. 1971) — советский и российский хоккеист.
 Золотов, Сергей Петрович (в монашестве Роман; 1900—1995) — епископ Керамонский, викарий Западноевропейского экзархата Русских церквей.

